Суперкубок УЕФА 1990 года () — 16-й розыгрыш Суперкубка УЕФА. Где встретились два итальянских коллектива. Победитель Кубок европейских чемпионов «Милан» и победитель Кубка обладателей кубка «Сампдория». Дуэль завершилась победой «Милана» по сумме двух матчей — 3:1.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 

1990
Футбол в Европе в 1990 году
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Сампдория»
Международные соревнования по футболу в Италии
Октябрь 1990 года
Международные спортивные соревнования в Генуе
События 10 октября
Международные спортивные соревнования в Болонье
События 29 ноября
Ноябрь 1990 года
Спорт в Италии в 1990 году